François Vergez (1757-1830), général français ;
 Jean-Marie Vergez (1757-1831), général français ;
 Eugène Vergez (1846-1926), peintre paysagiste et illustrateur français ;
 Gérard Vergez (1935-2021), réalisateur français ;
 Bénédicte Vergez-Chaignon, historienne française.
 Raoul Vergez (1908-1977), Compagnon charpentier, entrepreneur, écrivain et journaliste.